Laserpitium ambiguum är en flockblommig växtart som beskrevs av Philipp Johann Ferdinand Schur. Laserpitium ambiguum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
ambiguum